Příjmení Blanco nosí více významných osobností:

 Adrian Blanco – španělský řeholník
 Cuauhtémoc Blanco (* 1973) – mexický fotbalový útočník a reprezentant
 Dominique Blancová (* 1956) – francouzská divadelní a filmová herečka
 Francisco Manuel Blanco (1778–1845) – španělský mnich a botanik
 Jorge Blanco (* 1945) – americký umělec
 Jorge Blanco (herec) (* 1991) – mexický herec, zpěvák, kytarista, pianista, skladatel a tanečník
 José Luis Blanco (* 1975) – španělský atlet a běžec
 Luis Carrero Blanco (1903–1973) – španělský admirál a státník

Externí odkazy